Capacidad se refiere a los recursos o actitudes que tiene un individuo, entidad o institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido.

En contextos más concretos, la capacidad se puede referir a los siguientes conceptos:

Volumen que ocupan los líquidos y áridos dentro de un recipiente. Véase también Unidades de capacidad.
 Capacidad aeróbica: la capacidad del organismo (corazón, vasos sanguíneos y pulmones) para funcionar eficientemente y llevar actividades sostenidas con poco esfuerzo, poca fatiga, y con una recuperación rápida (ejercicio aeróbico).
 Capacidad anaeróbica: Se define como la capacidad del organismo para funcionar los riñones y el hígado eficientemente al realizar actividades físicas de corta duración y de alta intensidad (ejercicio anaeróbico).
 Capacidad analítica: es una función matemática o geométrica.
 Capacidad calorífica: también llamada capacidad termal, es la capacidad de la materia de almacenar calor.
 Capacidad craneal: es la medida del volumen del interior del cráneo.
 Capacidad de absorción: es la capacidad de los países que reciben inversiones internacionales y, en particular, ayuda oficial al desarrollo, para utilizarlas de forma eficiente.
 Capacidad de almacenamiento: se refiere a la cantidad de datos que pueden almacenarse en un dispositivo de almacenamiento.
 Capacidad de asiento: se refiere al número de gente que puede sentarse en un lugar, en los términos del espacio disponible o del sistema de limitaciones por ley. También llamada aforo.
 Capacidad de canal: se refiere a la capacidad de información que un canal de comunicación puede transportar de forma fiable, es decir, con una probabilidad de error tan pequeña como se quiera.
 Capacidad de carga de población: es la capacidad de un ambiente para sostener una especie.
 Capacidad de difusión: determina el grado de eficacia con que el gas pasa desde los alveolos hacia los capilares sanguíneos en un minuto.
 Capacidad de obrar: se refiere a la cualidad jurídica de una persona física para realizar válidamente determinados actos jurídicos.
 Capacidad de representación de color es una medida de qué tanto se puede percibir un espacio de color bajo la iluminación de una luz específica.
 Capacidad de producción: es la cantidad máxima de producto que se obtiene de un proceso por unidad de tiempo.
 Capacidad eléctrica: es la propiedad de un conductor para almacenar carga eléctrica.
 Capacidad jurídica: se refiere a la habilidad legal de cerrar ciertos actos, tales como la celebración de un contrato.
 Capacidad portante: que da la capacidad resistente de un terreno para soportar estructuras apoyadas sobre él sin perder la estabilidad.
 Capacidad tóxica: es la capacidad de un organismo, un sistema orgánico o un ecosistema de sostener la introducción de una toxina.
 Compartimiento de gran capacidad: es un dispositivo de alimentación de municiones para el uso en un arma de fuego que pueda albergar más de 10 rondas de munición.